Újtölgyes, község Szlovákiában, szlovákul Nová Dubnica
 Újtölgyes, község Szlovéniában a Muravidéken (Prekmurje), szlovénül Noršinci